David Clarke (né le  à Peterborough en Angleterre) est un joueur professionnel britannique de hockey sur glace.

Carrière de joueur

En 1996, il commence sa carrière avec les Peterborough Pirates en BNL. Il a joué dans différents clubs du Royaume-Uni. En 2003, il signe aux Nottingham Panthers. En 2007, il rejoint le HC Alleghe en Serie A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Peterborough Pirates || BNL || 13|| 1|| 0|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || Peterborough Pirates || BNL|| 34|| 9|| 9|| 18|| 8|| 8 || 3 || 7 || 10 || 4
|-
|1998-1999 || Peterborough Pirates || BNL || 30|| 6|| 10|| 16|| 53|| 6|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
|1999-2000 || Peterborough Pirates || BNL || 35|| 19|| 22|| 41|| 81|| 8|| 8|| 3|| 11|| 40
|-
| 2000 || Adelaide Avalanche || AIHL || 10 || 17 || 12 || 29 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Newcastle Jesters || BISL || 41|| 4|| 3|| 7|| 6|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Peterborough Pirates || BNL || 10|| 4|| 5|| 9|| 24|| - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Milton Keynes Kings || BNL || 29|| 22|| 23|| 45|| 45|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2001-2002 || London Knights || ISL || 10|| 2|| 1|| 3|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2002-2003 ||Guildford Flames || BNL || 33|| 27|| 17|| 44|| 77|| 8 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
|2003-2004 ||Nottingham Panthers ||EIHL || 44|| 14|| 16|| 30|| 49|| 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2004-2005 || Nottingham Panthers || EIHL|| 30 || 11 || 11 || 22 || 14|| 10 || 5 || 9 || 14 || 4
|-
|2005-2006 ||Nottingham Panthers ||EIHL || 38|| 8|| 9|| 17|| 71|| 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2006-2007 || Nottingham Panthers || EIHL || 50|| 34|| 23|| 57|| 106|| 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2007-2008 || HC Alleghe ||Serie A|| 12|| 4|| 4|| 8|| 10||6||3||2||5 ||4
|-
|2008-2009 || Nottingham Panthers || EIHL || 35|| 25|| 15|| 40|| 44||4 ||3 ||5 ||8 ||4 
|-
|2009-2010 || Nottingham Panthers || EIHL || 55|| 33|| 29|| 62|| 92||3 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2010-2011 || Nottingham Panthers || EIHL ||63 ||45 ||39 ||84 ||52 ||4 ||1 ||1 ||2 ||9  
|-
|2011-2012 || Nottingham Panthers || EIHL || 59|| 39||29 ||68 ||58 || 4|| 4||3 || 7|| 2
|-
|2012-2013 || Nottingham Panthers || EIHL || 51||23 || 31||54 ||55 || 4||0 || 5||5 || 2
|-
|2013-2014 || Nottingham Panthers || EIHL ||61 || 33|| 31||64 ||79 ||2|| 0|| 0||0 || 4
|-
|2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL || 24||11 || 14||25 || 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 49 || 17 || 25 || 42 || 69 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 29 || 13 || 9 || 22 || 15 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Nottingham Panthers || EIHL || 52||6||19||25||16||4||3||3||6||4

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Grande-Bretagne de hockey sur glace dans la catégorie senior depuis 2000.

Honneurs et trophées personnels 
BNL
 1998-1999 : élu meilleur jeune.
Guildford Flames
 2002-2003 : élu meilleur joueur.
Nottingham Panthers
 2004-2005 : élu meilleur joueur.

Notes et références 

Naissance en août 1981
Naissance à Peterborough (Royaume-Uni)
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du HC Alleghe
Attaquant de hockey sur glace